Нижче наведено список 97 муніципалітетів провінції Лечче. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Лечче